Malm är ett svenskt efternamn, som också förekommer i de andra nordiska länderna. Offentlig statistik tillgänglig 2014 ger följande antal personer bosatta med namnet i Sverige, 6453, Danmark 275, Norge 327, Finland 955. Namnet har använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Malm

A
 Acke Malm (1906–2001), sångare
 Allan T. Malm (1945–2014), företagsekonom, professor och rektor
 Anders Malm, flera personer 
 Anders Malm (bibliotekarie) (1853–1936)
 Anders Malm (författare) (född 1980), norrman
 Anders Malm (bågskytt) (född 1981)
 Anders Erik Malm (1922–1984), journalist och tv-profil
 Andreas Malm (född 1977), författare, journalist och politisk aktivist, syndikalist
 August Hugo Malm (1844–1907), fiskeribiolog
 August Wilhelm Malm (1821–1882), zoolog, museiman och professor
 Axel Malm (1888–1965), kompositör, musikpedagog, professor

C
 Carl Malm (1879–1962), ämbetsman
 Carl Oscar Malm (1826–1863), finländsk dövskollärare
 Carl Theodor Malm (1815–1890), arkitekt
 Carl Wilhelm Malm (1772–1826), finländsk militär
 Conny Malm (född 1975), friidrottare, trestegshoppare

E
 Edward Malm (1899–1983), militär
 Einar Malm (1900–1988), författare och översättare
 Erik Malm, flera personer
 Erik Malm (industriman) (1878–1952), bergsingenjör
 Erik Malm (ämbetsman) (1909–1994), jurist
 Evald Malm (född 1943), kommunpolitiker, socialdemokrat

F
 Fredrik Malm, flera personer
 Fredric Malm (1811–1856), grosshandlare i Göteborg
 Fredrik Malm (ämbetsman) (1879–1962), byråchef i Vattenfallsstyrelsen
 Fredrik Malm (född 1977), politiker, folkpartist

G
 Gunnar Malm (född 1950), direktör för trafikverksamhet
 Gunnar Malm (konstnär) (1909–1986), konstnär och tecknare
 Gustaf Nathanael Malm (1869–1928), konstnär, dekorationsmålare och författare
 Gösta Malm (1873–1965), väg- och vattenbyggnadsingenjör, ämbetsman och politiker

H
 Hanna Malm (1887–1938), finländsk politiker, kommunist
 Henning Malm (1872–1937), svensk operasångare
 Håkan Malm (1936–2018), finländsk jordbrukare och politiker i svenska folkpartiet

J
 Jan Malm (1950–2004), företagsledare
 Janne Malm (född 1966), musiker och låtskrivare
 Jesper Malm (född 1971), skådespelare och manusförfattare
 Johan Malm (1931–2017), översättare
 Johan Fredrik Malm (1819–18689, finländsk pianotillverkare
 Johan Niclas Malm (1775–1829), grosshandlare i Göteborg, riksdagsman 
 John Malm (1901–1965), musiker och kompositör
 Jonas Malm, flera personer
 Jonas Malm (ämbetsman) (omkring 1706–1783), proviantmästare inom flottan i Göteborg
 Jonas Malm (köpman) (1745–1808), grosshandlare och skeppsredare i Göteborg
 Jonas Malm (konstnär) (1889–1953), svenskamerikansk målare och etsare

K
 Karl Gunnar Malm (född 1956), sångare, gitarrist, underhållare
 Krister Malm (född 1941), musikolog

L
 Lage Malm (1897–1971), maskiningenjör
 Lars Malm (1919–2016), arkitekt
 Leo Malm (1878–1950), svensk-amerikansk  träsnidare och konsthantverkare
 Lovisa Charlotta Malm-Reuterholm (1768–1845), finlandssvensk konstnär och författare

M
 Magdalena Malm (född 1970), utställningskurator
 Magnus Malm (född 1951), kristen författare
 Marie Catharina Malm (1805–1888), sömmerska
 Marit Malm Frafjord (född 1985), norsk handbollsspelare
 Mats Malm (född 1964), litteraturevetare, professor och översättare
 Mona Malm (1935–2021), skådespelare

O
 Ole Olsen Malm (1854–1917), norsk läkare och veterinär
 Olof Malm (1851–1939), generalstabsofficer och statsråd
 Otto Malm (1838–1898), finländsk köpman och donator

P
 Peter Malm (1800–1868), finländsk skeppsredare

R
 Ragnar Malm (1893–1959), tävlingscyklist

S
 Stig Malm (1942–2021), fackföreningsman och kommunalpolitiker, socialdemokrat
 Sven Malm (1894–1974), friidrottare, löpare
 Sven Malm (1902–1983), arkitekt
 Sven Malm (arkitekt) (1844–1895)

T
 Theodor Malm (1889–1950), fotbollsspelare
 Tobias Malm (född 1992), fotbollsspelare
 Tony Malm  (född 1972), låtskrivare och musikproducent

V
 Vera Malm, född Lund (1910–1986), skådespelare och sångare
 Victor Malm (född 1990), litteraturkritiker

Å
 Åke Malm (född 1936), journalist och författare

Källor

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland
Soldatnamn